Zone peut faire référence à :

Toponymie

Lieux 

 Zone, une commune de Lombardie en Italie ;
 La Zone, quartiers misérables qui se sont constitués autour de Paris à l'emplacement des fortifications ;
 Zone d'exploitation minière de la grande montagne de cuivre de Falun, ancienne mine de cuivre située à Falun, en Suède ;
 Zone de la Ruhr, région en Allemagne ;
 Zone verte, enclave sécurisée dans la ville de Bagdad, en Irak, pendant la guerre d'Irak.

Terme générique 
 Drop zone (DZ), anglicisme signifiant lieu de parachutage, et par extension zone d'atterrissage improvisée d'hélicoptère ;
 Zone 30, zone urbaine à vitesse de circulation limitée à 30 km/h ;
 Zone 51, base militaire aux États-Unis célèbre pour être souvent associée aux OVNI ;
 Zone à urbaniser en priorité (ZUP) ;
 Zone d'activité commerciale (ZAC) ;
 Zone autonome temporaire ;
 Zone économique exclusive (ZEE) ;
 Zone d'éducation prioritaire (ZEP) ;
 Zone dégroupée, technique ayant permis la création de nouveaux opérateurs téléphoniques ;
 Zone de protection commerciale, verrou électronique présent sur les DVD et les disques Blu-ray ;
 Zone d'expansion de crue, zones où l'inondation peut se faire sans risque pour les biens et les personnes ;
 Zone d'exploitation contrôlée (appelée ZEC), territoires de chasse et pêche du Québec situés sur le domaine public et administrés par des organismes à but non lucratif ;
 Zone euro, territoire monétaire Européen ;
 Zone franc, territoire où sont utilisées des monnaies qui étaient autrefois liées au franc français ;
 Zone franche, territoire d'un pays présentant des avantages fiscaux ;
 Zone humide, territoire saturée d'eau en permanence ou temporairement ;
 zone industrielle ou parc industriel, zone d'activité prévue pour un usage industriel ;
 Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA, voir aussi l'accord de libre-échange nord-américain) ;
 Zone de marnage, aussi appelée « Estran », « zone intertidale », ou, en termes administratifs et juridiques, « zone de balancement des marées » ;
 Zone monétaire, territoires partageants une même monnaie ;
 Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;
 Zone occupée, situation d'une partie de la France durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Zone libre, situation d'une partie de la France durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Zone interdite, territoire militaire en France durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Zone sèche, territoire pauvre en eau ;
 Zone de subduction, phénomène tectonique ;
 Zone System, méthode de planification de l'exposition en photographie.

Titres 

 Zone est un poème d'Apollinaire paru dans le recueil Alcools (1913) ;
 Zone est une pièce de théâtre de Marcel Dubé (1953) ;
 Megazone 23 est un anime mecha sorti en 1985 ;
 Zone est un jeu de rôle contemporain français (1988) ;
 Zone critique (titre québécois), ou Drop Zone est un film américain sorti en 1994 contenant de nombreuses scènes de sauts en parachute ;
 Zone est un roman de Mathias Enard (2008) ;
 La Zone verte (titre québécois), ou Green Zone est un film sorti en 2010 se déroulant dans la zone verte à Bagdad ;
 Zone est une chanson d'Orelsan (2017) ;
 Zone est un album du groupe IV My People.

Divers 
ZONE, un groupe féminin japonais de pop, actif de 1999 à 2005 ;
Zone, une entreprise coopérative québécoise à l'Université Laval ;
Zone sphérique, la portion de la surface d'une sphère comprise entre deux plans parallèles qui coupent cette sphère.

Voir aussi